Een gemeente in Haïti, zie Borgne (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Borgne (arrondissement)